Bruck an der Leitha, város Burgenlandban
 Bruck an der Mur, város Stájerországban
 Bruck an der Großglocknerstraße, község Salzburg tartományban
 Bruck (magyarul Dunahidas, szlovákul Most pri Bratislave) község a Csallóköz nyugati részén
 Bruck, település Bajorországban
 Bruck (Klinghart), Křižovatka (németül Klinghart) csehországi község területén fekvő megszűnt település